Jacob Zellweger (1770-1821) - imprenditore e politico svizzero
Jacob Zellweger (1805-1873) - medico e politico svizzero